Pentatominae — подсемейство полужесткокрылых насекомых из семейства щитников.

Описание 
Длина щитка короче 2/3 брюшка. Тазики задних ног без острого бугорка.

Трибы 
Подсемейство включает в себя 2771 вид из 404 родов и 43 трибы:
 Aelini Douglas & Scott, 1865
 Aelia Fabricius, 1803
 Neottiglossa Kirby, 1837
 Aeptini Stål, 1871
 Aeschrocorini Distant, 1902
 Agaeini Cachan, 1952
 Agonoscelidini Atkinson, 1888
 Amyntorini Distant, 1902
 Antestiini Distant, 1902
 Plautia

Aulacetrini Mulsant & Rey, 1866
Axiagastini Atkinson, 1888
Bathycoeliini Atkinson, 1888
Cappaeini Atkinson, 1888
Homalogonia Jakolev, 1876
Halyomorpha Mayr, 1864 
Carpocorini Mulsant & Rey, 1866
Antheminia Mulsant & Rey, 1866
Carpocoris Kolenati, 1846
Codophila Mulsant & Rey, 1866 
Codophila varia (Fabricius, 1787)  
Chlorochroa Stål, 1872
Dolycoris Mulsant & Rey, 1866
Rubiconia Dohrn, 1860
Catacanthini Atkinson, 1888
Caystrini Ahmad & Afzal, 1979
Chlorocorini
Coquereliini Cachan, 1952
Degonetini Azim & Shafee, 1984
Diemeniini Kirkaldy, 1909
Diplostirini Distant, 1902
Diploxyini Atkinson, 1888
Eurysaspidini Atkinson, 1888
Eysarcorini Mulsant & Rey, 1866
Carbula Stål, 1864
Eysarcoris Hahn, 1834
Halyini Amyot & Serville, 1843
Hoplistoderini Atkinson, 1888
Lestonocorini Ahmad & Mohammad, 1980
Mecideini Distant, 1902
Memmiini Cachan, 1952
Menidini Atkinson, 1888
Menida Motschoulsky, 1861
Myrocheini Stål, 1871
Nealeriini Cachan, 1952
Nezarini Atkinson, 1888
Palomena Mulsant & Rey, 1866
Nezara Amyot & Serville, 1843
Opsitomini Cachan, 1952
Pentamyrmexini
Pentamyrmex spinosus
Pentatomini Leach, 1815
Pentatoma Olivier, 1789
Lelia Walker, 1867
Acrocorisellus Puton, 1886
Phricodini Cachan, 1952
Piezodorini Atkinson, 1888
Rhynchocorini Stål, 1871
Rolstoniellini Rider, 1997
Sciocorini Amyot & Serville, 1843
Sciocoris Fallén, 1829
Strachiini Mulsant & Rey, 1866
Eurydema Laporte, 1833

Палеонтология 
Древнейшие находки ископаемых форм известны из отложений эоцена () в Великобритании и США (Колорадо).

Примечания 

 
Подсемейства насекомых